Naruto znamená více věcí:

 Naruto – japonská manga
 Naruto Uzumaki – hlavní postava této mangy
 Naruto Šippúden – pokračování této mangy
 Naruto (průliv) – průliv v Japonsku
 Naruto (Tokušima) – město v Japonsku